Moiseev
 Igor' Aleksandrovič Moiseev
 Roman Jur'evič Moiseev